Чемпионат России по международным шашкам среди женщин 2004 года в молниеносной программе прошёл в г. Уфа, 18 июля. Главный судья: В. Д. Чернышев, судья РК, главный секретарь: М. И. Белкина, судья РК.

 — Тамара Тансыккужина,

 — Ирина Платонова,

 — Елена Мильшина.

Чемпионаты России в 2004 году
Чемпионаты России по международным шашкам среди женщин
Соревнования по международным шашкам в Уфе
2004 год в шашках
События 18 июля
2004 год в Башкортостане